

Clubs brésiliens de football 
Guarani Esporte Clube basé à Divinópolis dans l'État du Minas Gerais.
Guarani Esporte Clube basé à Juazeiro do Norte dans l'État du Ceará.